О́льга Бондаре́нко:
 Бондаренко, Ольга Алексеевна (Шарий; род. 1989) — украинский журналист.
 Бондаренко, Ольга Николаевна (Уфимцева; 1921—2002) — советская писательница, редактор и сценаристка.
 Бондаренко, Ольга Петровна (Кренцер; род. 1960) — советская легкоатлетка.